L'île Barren ou Barren Island en anglais peut faire référence à :
 l'île Barren, une petite île volcanique inhabitée de l'océan Indien inclus dans la république de l'Inde. 
 l'île Barren, une des îles Malouines.
 l'archipel des îles Barren, au large de la côte ouest de Madagascar.
 l'archipel des , en Alaska.
 l'île du Cap Barren, une île australienne située à la limite orientale du détroit de Bass.
 Barren Island, une ancienne île formant une péninsule sur la rive sud-est de Brooklyn à New York.